The Devil You Know — второй студийный альбом альтернативной рок-группы Econoline Crush. В Канаде выпущен EMI в 1997 году, в США — в 1998 лейблом Restless. Этот альбом позволил группе обрести популярность в США.

The Devil You Know добрался до 47-й позиции в чарте альбомов, получил платиновый статус в Канаде и был номинирован на премию Джуно в номинации «Рок-альбом-блокбастер года».

Список композиций

В популярной культуре 
 Ремиксы на песни «Sparkle and Shine», «Nowhere Now» и «Surefire» вошли в саундтрек игры Sled Storm.
 Песня «All That You Are» звучит в первой серии американского телесериала «Быть человеком».

Участники записи 
 Тревор Хёрст — вокал
 Роберт Морфитт — гитара
 Зигги Сигмунд — гитара
 Роберт Вагнер — барабаны, перкуссия
 Дон Биннс — бас, акустическая гитара
 Кен Флеминг — бас
 Statik — программирование

Примечания

Ссылки